Maçã — cuja árvore que a produz se chama macieira
Macieira (bebida) — marca portuguesa de bebida alcoólica
Macieira (Santa Catarina) — cidade brasileira no estado de Santa Catarina

Freguesias portuguesas
Macieira (Lousada)
Macieira (Sernancelhe)
Macieira da Lixa — em Felgueiras
Macieira da Maia — em Vila do Conde
Macieira de Alcoba — em Águeda
Macieira de Cambra — em Vale de Cambra
Macieira de Rates — em Barcelos
Macieira de Sarnes — em Oliveira de Azeméis

Desambiguações de árvores